Vultures — дебютный альбом британо-канадской грув-метал супергруппы AxeWound, выпущенный 1 октября 2012 года. Первая песня «Vultures», записанная совместно с Синистер Гейтс, была выпущена 1 мая 2012 года. После чего основатель группы Мэттью Так представил группу, в которой играют он, вокалист Лиам Кормиэр, гитарист Майк Кингсвуд, басист Джои Копкат и барабанщик Джейсон Боулд. Позднее вышел второй сингл с альбома, «Cold», премьера которого состоялась 29 мая. Альбом был спродюсирован самим Мэттом и смикширован Machine.

Список композиций

Участники записи 
AxeWound
 Мэтт Так — ритм-гитара, бэк-вокал, продюсирование
 Лайам Кормиер — вокал
 Майк Кингсвуд — гитара
 Джои Копкат — бас-гитара
 Джейсон Боулд — ударные, перкуссия

Приглашённые музыканты
 Синистер Гейтс — гитарное соло на «Vultures»
 Мэтт Бонд — Пианино на «Collide»
 Machine — сведение, мастеринг

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2012 года
Альбомы металкора